Francesco Boni (presbitero)
Francesco Boni (personaggio televisivo)